Чаба:

 Чаба — распространённое венгерское имя.
 Чаба — историческое название города Бекешчаба в Венгрии.
 Чаба – самый младший сын Аттилы, лидер секеев. 
 Чаба, Петер (род. 1952) — румынский скрипач и дирижёр.

Вымышленные персонажи 
 Чаба, Орош — юмористический второстепенный персонаж романа Сергея Лукьяненко «Обыденный дозор».